Sacola - em inglês, bag
Ou ainda:
Bag (Hungria) - vila da Hungria
B.A.G. - segundo álbum do guitarrista virtuoso brasileiro Sérgio "Serj" Buss

Desambiguação